Mangelia dalli är en snäckart som först beskrevs av Addison Emery Verrill 1882.  Mangelia dalli ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
dalli